Django Software Foundation (сокращённо ) — некоммерческая организация (), основанная 17 июня 2008 года для поддержки продвижения, разработки, обучения и развития свободного программного каркаса для веб-приложений на языке Python — Django.

Среди корпоративных членов этой организации числятся, например, JetBrains и Instagram.

См. также 
 Python Software Foundation

Примечания

Литература

Ссылки 
 Announcing the Django Software Foundation
 About the Django Software Foundation
 OpenNews: Для координации развития web-фрейворка Django создана некоммерческая организация
 New foundation for Django / LJWorld.com
 Django and the Django Software FoundationLinux Magazine

Python
FLOSS-организации
Организации, основанные в 2008 году